Віта́лій Анато́лійович Поло́́нський (  —  ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
2002 року закінчив київську школу імені Валерія Лобановського, по тому — Економічний коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права. Працював барменом, за рік до закінчення коледжу пішов до армії. Після демобілізації закінчив коледж, працював охоронцем в МАУП. Заочно закінчив навчання в МАУП, спеціальність — менеджмент.

14 травня 2014-го відбув до військкомату з речами, стрілець-помічник гранатометника, 3-й взвод 2-ї роти охорони 12-го батальйону територіальної оборони ЗСУ «Київ».

У серпні-вересні 2014-го перебував на позиціях в окопах біля кварталу Червоний Яр Луганська — при щоденних артилерійських обстрілах.

4 вересня 2014-го проявив витримку під час артобстрілу з російської території табору біля села Дмитрівка Луганської області — віз на пригнаному джипі вбитого Олексія Ощепкова і когось пораненого — БРДМ поламався.

Загинув 30 листопада 2014 року під час виконання бойового завдання — внаслідок ДТП — поблизу села Дмитрівка Новоайдарського району. Тоді ж загинув Васюк Олег Олександрович.

Без Віталія лишились батьки та сестра.

Похований в селі Іванковичі, Васильківський район.

Вшанування 
 в травні 2015 року у школі ім. Лобановського відкрито меморіальні дошки випускникам Віталію Полонському та Святославу Дмитріву.

Посилання 
 Полонський Віталій Анатолійович
 Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація. Вічна Слава Героям Голосіївщини!

Уродженці Києва
Померли в Новоайдарському районі
Поховані у Васильківському районі (Київська область)